Hende ist der Familienname folgender Personen:

 Csaba Hende (* 1960), ungarischer Politiker
 Hans van den Hende (* 1964), katholischer niederländischer Bischof